Цей список включає в себе 50 найбільших міст за чисельністю населення у світі.

Книга «Світові перспективи урбанізації», публікації ООН визначає міське населення як «населення, що проживає в межах адміністративних кордонів міста, чи території що контролюється безпосередньо міськими органами влади». Також у книзі йдеться що «місто не може включати до своїх адміністративних кордонів приміські райони, де переважна частина виїжджає працювати або вчитися до міста». Використовуючи цей жорсткий адміністративний термін багато міст будуть включені у цей список із меншою, ніж їм підпорядковується, територією. Тим не менш багато китайських міст керують територіями, які виходять далеко за межі їх територій.

Міста за чисельністю населення

Примітки